est en anglais, un état de bonheur, de joie, d'exaltation ou de béatitude, l'équivalent en français du septième ciel.

Musique

Chanson 

  Cloud 9 des EXO, chanson de l'album EX'ACT sorti le ;

 Cloud 9 de Jamiroquai, single sorti le , de l'album  ;

 , single de  et  sorti le  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Cloud Nine de Owl City, chanson de l'album Cinematic sorti le .
Cloud 9, du chanteur Ben Howard
Cloud -9, du trio sud-coréen/australien 3RACHA (쓰리라차). Cette chanson fait partie des pistes supprimées du mini-album J:/2017/mixtape.
Cloud 9 du groupe Volbeat, chanson de l'album "Rewind, Replay, Rebound" sorti le ;
 Cloud nine, chanson du groupe de rock américain Evanescence
  Cloud 9 des CRAVITY, chanson de l'album HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE sorti le ;
  Cloud 9 de Young Thug
  Cloud 9 de Toms Burkovskis et d'Itro, des artistes de NCS

Album 
 , album de George Harrison sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kygo sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .
 Cloud 9, album de Eric Nam sorti le 23 Janvier 2013 

   , album de  sorti le .

Cinéma 
 Cloud 9, film américain de Harry Basil sorti en 2006.

Téléfilm 
 , téléfilm de Paul Hoen diffusé en 2014.

Télévision 
 Cloud 9, nom du supermarché de la série  ;

Divers 
 Cloud Nine, gratte-ciel de  situé à Shanghai ;
 Cloud 9, personnage des comics Marvel ;
 Cloud9, club professionnel de sport électronique, connu pour son équipe sur le MOBA League of Legends ;
 Cloud 9 : entreprise dans la série The Listener, épisode La Femme tatouée, saison 4 ;
 Cloud Nine, l'un des noms de la méthylènedioxypyrovalérone qui est une drogue de synthèse ;
 Cloud 9, est un spot de surf sur l'île de Siargao, aux Philippines, où se déroulent d'importantes compétitions;

Homonymie de titre